Андо́ни Субисарре́та Урре́та (; 23 октября 1961, Витория) — испанский футболист, вратарь; футбольный функционер.

Карьера 
Выступал в 1980—1990-х годах в испанской примере, а также в сборной Испании. После завершения игровой карьеры 3 года работал спортивным директором в «Атлетик Бильбао». С 2010 года после того, как президентом клуба «Барселона» стал Сандро Россель, и по 5 января 2015 года являлся спортивным директором клуба. «Барселона» за время 4-летней работы Андони Субисарреты на посту спортивного директора потратила на покупку 16 новых футболистов 442 миллиона евро. С 27 октября 2016 года — спортивный директор «Марселя».

Является рекордсменом по количеству матчей в Примере — 622 матча. До 23 мая 2015 года был рекордсменом по количеству побед в матчах чемпионата Испании — 333 победы.

Сборная Испании 
Шестое место за всю историю испанского футбола по числу проведённых игр за сборную (126 матчей, пропустил 107 голов). 54 «сухих» матча.

Дебют — 23 января 1985 года, Испания — Финляндия, 3:1 (товарищеский матч).

Последняя игра — 24 июня 1998 года, Испания — Болгария, 6:1 (чемпионат мира, групповой этап).

Участник четырёх чемпионатов мира (1986, 1990, 1994, 1998), трёх чемпионатов Европы (1984, 1988, 1996).

Достижения

Командные 
 «Атлетик Бильбао»
 Чемпион Испании (2): 1982/83, 1983/84
 Обладатель Кубка Испании (1): 1983/84
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 1984

 «Барселона»
 Чемпион Испании (4): 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94
 Обладатель Кубка Испании (2): 1987/88, 1989/90
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 1991, 1992
 Победитель Кубка европейских чемпионов (1): 1991/92
 Победитель Кубка кубков: 1988/89
 Победитель Суперкубка УЕФА: 1992

 Личные
 Футболист года в Испании (1): 1987
 Трофей Саморы (1): 1987
 Рекордсмен Примеры по числу матчей подряд без замен: 72

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика в сборной на RSSSF 
 Статистика в еврокубках на RSSSF 
 Андони Субисаррета. «Вратарь»
 Биография на сайте TotalFootball

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Валенсия»
Обладатели трофея Саморы